Козараць; Козарац

 Йосип Козарац (1858—1906) — хорватський письменник.

Козараць — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Гвозд.
 Козараць — населений пункт в Осієцько-Баранській жупанії у складі громади Чеминаць.